Sanchūl kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Sanchūl (bergskedja, lat 26,94, long 53,70), Hormozgan, 
 Kūh-e Sang Chūl (berg), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar